Apple ProRes 422 — семейство проприетарных кодеков для сжатия видео с потерями, разработанное компанией Apple и впервые представленное в апреле 2007 года в видеоредакторе Final Cut Studio 2. Основное применение — монтаж видео стандартной и высокой чёткости, а также цифровых киноформатов 4K, 5К, 6K и 8K во время постпродакшна.

Особенности 
ProRes алгоритм основан на дискретно-косинусном преобразовании (ДКП) и использует следующие методы сжатия:
 кодирование коэффициентов ДКП специализированным гибридным кодом Голомба-Райса/экспоненциальным кодом Голомба
 кодирование длин серий
 дифференциальное кодирование
 скалярное квантование

Разновидности формата

Apple ProRes 4444 
Apple ProRes 4444 — кодек, представленный в 2009 году, способен сохранять видео в цветовых пространствах RGB (4:4:4) или Y’CrCb (4:4:4) без цветовой субдискретизации. Поддерживается разрядность 12 бит. Также дополнительно возможно наличие альфа-канала, для которого применяется сжатие без потерь, таким образом поддерживается полный формат 4:4:4:4. Применяется в случаях, когда предъявляются высокие требования к качеству передаваемых цветов, например при создании спецэффектов в кинематографе при помощи трёхмерной компьютерной графики и последующем композитинге.
Основные характеристики:
 внутрикадровое сжатие
 поддержка исходного материала форматов — 4:4:4 / 4:4:4:4
 разрядность — 12 бит
 переменный битрейт
 поддержка альфа-канала

Apple ProRes 422 
Apple ProRes 422 (HQ) — версия кодека «высокого качества» (). Отличается повышенным битрейтом и высоким качеством видеоизображения, визуально неотличимым от оригинала. Распространён в индустрии постпродакшн видео.
Основные характеристики:
 разрешение: 8K, 5К, 4K, 2K, HD (до 1920x1080) и SD
 цветовая субдискретизация — 4:2:2
 разрядность квантования — 10 бит
 внутрикадровое сжатие
 Переменный битрейт (VBR)
 220 Мбит/с для высокой чёткости 60i
 63 Мбит/с для стандартной чёткости 29.97p
 Быстрое кодирование и декодирование

Apple ProRes 422 обладает всеми преимуществами версии HQ, поддерживает все те же форматы, однако имеет более низкую скорость потока и больше подходит для многопоточного монтажа в реальном времени. Поток 145 Мбит/с для видео высокой чёткости на 60i.

Apple ProRes 422 (LT) облегченная версия кодека, имеет ещё более низкую скорость потока — 100 Мбит/с и ниже в зависимости от требований видеоформата. Является балансом между качеством изображения и размером файла, подходит для задач цифрового телевещания, где зачастую предъявляются требования к ёмкости накопителей и потоку данных. Apple ProRes 422 (LT) подходит для многокамерной внестудийной съёмки и вещания, где большое количество видеопотоков необходимо записывать на диск. Также подходит для преобразования.

Apple ProRes 422 (Proxy) позволяет сохранять видео высокой чёткости с потоком данных ниже 36 Мбит/с, при этом поддерживается видео размером 1920x1080 и 1280x720 разрядностью 10 бит с дискретизацией 4:2:2. Подходит для чернового монтажа или для предпросмотра в случаях, когда требуется небольшая скорость потока. Также применяется как копия пониженного качества при так называемом «офлайн»-монтаже, когда все операции редактирования, переходов и наложение эффектов выполняются с пониженным качеством, чтобы меньше нагружать систему и использовать более простые монтажные системы. При этом финальный просчёт будет производиться с максимальным качеством на мощном сервере.

Сравнение форматов семейства ProRes 
На примере стандарта 1920x1080p25:
 

На примере стандарта 3840x2160p25:
 

На примере стандарта 8192x4320p25:

Примечания

Ссылки 
 Apple ProRes White Paper July 2009
 Apple ProRes

Видеокодеки